Nørrehede kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Nørrehede (Daler Sogn) – en bebyggelse i Daler Sogn
 Nørrehede (Hallund Sogn) – en bebyggelse i Hallund Sogn
 Nørrehede (Hellevad Sogn) – en bebyggelse i Hellevad Sogn
 Nørrehede (Hjerm Sogn) – en bebyggelse i Hjerm Sogn
 Nørrehede (Houlkær Sogn) – en bebyggelse i Houlkær Sogn
 Nørrehede (Nørre Løgum Sogn) – en bebyggelse i Nørre Løgum Sogn
 Nørrehede (Årre Sogn) – en bebyggelse i Årre Sogn
 Nørrehede (Øster Løgum Sogn) – en bebyggelse i Øster Løgum Sogn
 Nørrehede (Øster Snede Sogn) – en bebyggelse i Øster Snede Sogn